RPM, sigle composé des trois lettres R, P et M, signifie notamment :

Cinéma et télévision 
 RPM, film américain réalisé par Stanley Kramer (1970) ;
 Power Rangers : RPM,  saison de Power Rangers et dernière saison de l'ère Disney ;
 Projet RPM, film américano-britannique réalisé par Ian Sharp en 1998 ;
 Roulez avec Pierre Michaud (RPM), émission télévisée québécoise.

Musique 
 RPM, groupe de rock brésilien ;
 , album du groupe Rise Against, sorti en 2003 ;
 Sf9 : RPM, album du groupe SF9 sorti en .

Magazine 
 RPM, magazine canadien.

Politique 
 Rassemblement pour le Mali, parti politique malien ;
 Rassemblement pour Monaco, parti politique monégasque.

Entreprises 
 Registre des Personnes Morales, pour les sociétés ou les Asbl ;

Médecine et psychiatrie 
 Ralentissement psychomoteur, en psychiatrie ;
 Réflèxe photomoteur, en ophtalmologie ;
 Résidu post-mictionnel, en urologie ;
 Rupture prématurée des membranes, abréviation en médecine.

Informatique 
 RPM Package Manager, logiciel de gestion de paquets logiciels et son format associé (.rpm) ;
 Real Player Media, format audio (.rpm) de  lisible par le logiciel Real Player.

Autres 
 Rotation par minute (ou  en anglais), unité utilisée en mécanique et en laboratoire, équivalent à tour par minute ;
 Revenu Par Mille impressions, régie publicitaire de Google (voir aussi CPM) ;
 Raw Power in Motion, vélo d'appartement.